Культура Суринама многообразна и динамична, находится под сильным влиянием , африканской и европейской. Практически 90 % населения составляют потомки выходцев из Нидерландов, Индии, Африки, Китая и Индонезии, остальные — коренные жители, проживавшие на территории Суринама задолго до начала европейской колонизации.

Ежегодно в государстве отмечаются Новый год, Фестиваль красок, Пасха, День трудящихся, , Кети-Коти, День прибытия яванцев, , День маронов, День прибытия китайцев, День независимости, Рождество.

Музыка 

Суринам — государство в Южной Америке, представляющее собой бывшую колонию Нидерландской империи, до сих пор поддерживающее крепкие связи с Голландией. Наиболее известный музыкальный жанр — . Отличается традициями  — потомков законтрактованных рабочих, вывезенных с Индийского субконтинента английскими, французскими и голландскими колонизаторами.

Термин «касеко» происходит от французского выражения «кассе ле корп» (), означающего в переводе «извиваться туловищем», употреблявшегося в период существования рабства в отношении очень быстрого танца. Сформировался под воздействием разнообразных популярных, в том числе и народных, европейских, африканских и американских танцев. Касеко — ритмическая система, в которой применяются ударные музыкальные инструменты, например, рабочий, очень крупный турецкий барабаны, или так называемый , а также саксофон, труба и периодически тромбон. Исполнение песни осуществляется солистом или же целым хором антифонным образом, в форме , присущей жанрам креольской народной музыки, находящим применение в практике как винти, так и кавина.

Жанр зародился в 30-х годах XX века на различных торжествах, в которых принимали участие крупные, чаще всего , оркестры и первоначально носил наименование , то есть музыки с применением больших барабанов. После окончания Второй мировой войны широкое распространение получили джаз, калипсо и другие жанры, завезённые представители иных культур; влияние же американского
рок-н-ролла, в котором использовались электронные музыкальные инструменты, значительно ослабло.

Кулинария 

В состав суринамской кулинарной кухни вошли кухни многих народов мира, иммигрировавших в страну, например, восточноиндийская, , яванская, китайская, нидерландская, еврейская, португальская и индейская.

Таким образом, в её состав входит большое количество блюд. Блюда и ингредиенты различных слоёв общества оказали взаимное влияние друг на друга. В современную же суринамскую кухню входят , наси-горенг, , , снеси фору, мокси мети и лоси фору. В связи с сочетанием большого количества культур суринамская кухня представляет собой уникальное явление. Основные продукты питания — рис, растения, в числе которых маланга и маниок съедобный, и роти. При приготовлении китайского снеси фору, индийских тикка масала и пом — довольно популярного креольского блюда, подаваемого на званом вечере, обычно употребляется курятина. Также спросом пользуются  и сушёная рыба, или бакальяу. Применяются овощи: , абельмош съедобный, баклажан. Пикантный вкус достигается использованием перца Мадам Жанетт.

Кроме того, горшочки с пом, роти, чаще всего с тикка масала, картошкой и овощами, часто подаются на празднествах в присутствии большого количества гостей. Достаточно распространены мокси-алеси — рисовая каша с консервированным мясом, мелкими креветками, рыбой и овощами,  и оригинальные яванские наси-горенг и .

Религия 

48, 4 % суринамцев придерживаются христианства, 22, 3 % — индуизма, 13, 9 % — ислама, 5 % — этнических верований, 1,8 % — винти, 0,8 % — яванского культа , остальные —  и иудаизма.

Литература